Dasberg steht für:

 Dasberg (Hochsauerlandkreis), ein Berg im Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen

Dasberg ist der Familienname folgender Personen:

 Hagit Dasberg (* 1961), israelische Filmschauspielerin

Siehe auch:

 Naturdenkmal Felsklippen Dasberg